A 2017-es atlétikai világbajnokságon a férfi diszkoszvetést augusztus 4-én és 5-én rendezték a londoni Olimpiai Stadionban.

Vergilijus Alekna után ismét egy litván, Gudžius nyert, aki mindössze 2 centiméterrel dobott nagyobbat, mint a svéd Daniel Ståhl. A dobogót az amerikai Mason Finley tette teljessé.

Nem jött ki a lépés a 2 évvel ezelőtti dobogósoknak: Małachowski csupán az ötödik, Urbanek a hetedik lett, Milanovnak pedig még a döntőbe jutás se jött össze.

Magyar induló is akadt Kővágó Zoltán révén, de neki sem sikerült a döntőbe jutás.

Rekordok

Menetrend

Eredmények
WR – világrekord
CR – világbajnoki rekord
AR – kontinens rekord
NR – országos rekord
PB – egyéni rekord
WL – az adott évben aktuálisan a világ legjobb eredménye
SB – az adott évben aktuálisan az egyéni legjobb eredmény

Selejtezők

Döntő

Jegyzetek
 Selejtezők eredménye
 A döntő eredménye

2017-es atlétikai világbajnokság